Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale Lukáš Dlouhý e Pavel Vízner 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2007
ATP Tour 2007